Az 1967-es női kosárlabda-világbajnokságot Csehszlovákiában rendezték 1967. április 15. és április 22. között, 11 csapat részvételével. Kuba részvételi jogot szerzett, de a tornán nem vett részt. A vb-t a címvédő szovjet válogatott nyerte.

Lebonyolítás 
A 11 csapat két darab négyes és egy darab hármas csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a végeredményt. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább a döntő csoportkörbe. A harmadik és negyedik helyezettek egy másik helyosztó csoportkörbe kerültek. Az egymás elleni eredményeket a csapatok magukkal vitték.

A döntő csoportkörben, valamint a helyosztó csoportkörben ismét körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A két csoport végeredménye lett a világbajnokság végeredménye.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–12. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források 
 
 
 

Vilagbajnoksag
1967